Села:
 Любомирівка — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Любомирівка — Запорізька область, Вільнянський район
 Любомирівка — Київська область, Згурівський район
 Любомирівка — Миколаївська область, Березнегуватський район
 Любомирівка — Миколаївська область, Казанківський район
 Любомирівка — Хмельницька область, Новоушицький район
Селище:
 Любомирівка — Миколаївська область, Снігурівський район